Het woord Nandi kan de volgende betekenissen hebben:
Nandi (taalgroep), een Nilotische taalgroep uit Oost-Afrika. Niet te verwarren met het dialect Nandi van het Kalenjin uit Kenia.
Nandi County, een county van Kenia.
Nandi (Congo) of Nande, een Bantoe-taal uit Congo met een miljoen sprekers. 
Nandi (stier), het rijdier van Shiva.